Belgische Radio- en Televisieomroep, de vroegere naam van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)
 BRT Bangkok, Bus Rapid Transit-netwerk in Bangkok, Thailand
 BRT (cartoonist), een Belgisch cartoonist
 Bruto registerton, een inhoudsmaat voor schepen
 Basisregistratie Topografie, een van de Nederlandse basisregistraties
 Bus Rapit Transit, een vorm van hoogwaardig openbaar vervoer met bussen